Kartikeya é uma banda musical de Moscou, na Rússia. A banda mistura o som extremo do Death/Black Metal com fortes influências de Oriental Metal, o que acabou resultando em um som diferente e original.

Em suas letras, o Kartikeya fala sobre mitologia oriental (Oriente Médio) e filosofia.

Etimologia 
"Kartikeya" é o nome do deus hindu da guerra.

Biografia

A banda foi formada em 2004, com o nome Velial e tocava Symphonic Black Metal. 

Em 2005, a formação mudou e a banda mudou o nome para Kartikeya. Arsafes, guitarrista e compositor, começou a compor as músicas baseado em diferentes géneros de metal como o tema "Oriental".

Ivan, Arsafes, IceFet e Raydj  gravaram seu primeiro EP, intitulado Oasis. Um mês depois, IceFet e Raydj deixaram a banda. 

No verão de 2006, começaram a gravar seu primeiro álbum, The Battle Begins, na Kiv Records - studios.

No começo de 2007, Horus (bateria) saiu da banda mas, depois de resolver alguns problemas pessoais, voltou em Agosto de 2007.

Integrantes

Actuais
Mars - vocais
Roman “Arsafes” Iskorostenskiy - guitarra, vocais
Rinat Hamitov - guitarra
Evgeniy Pestov - baixo
Andrey Ischenko - bateria
Dmitriy Sorokin - percussão

Antigos
Ivan Kalikin- vocais
Eugene - baixo
Evgeniy “Horus” Bazin - bateria
Dmitrii "IceFet" - guitarra
Michael "Monti" - teclado
Aleksandr "Warlock" - bateria
Dmitrii "Raydj" - baixo

Discografia
Oasis (EP) - 2005Battle Begins Promo (Demo)  2006
The Battle Begins  2007Promo 2008 (Demo)  2008

Ligações Externas 
Site Oficial
Kartikeya no Myspace

Bandas de black metal da Rússia
Bandas de folk metal
Bandas de death metal